Kleinbärnbach ist ein geographischer Name:

 Kleinbärnbach (Bischofsmais), Weiler der Gemeinde Bischofsmais im Landkreis Regen, Bayern
 Kleinbärnbach (Entenaubach), linker Zufluss des Entenaubachs (linker Hauptstrang-Oberlauf der Schlossauer Ohe) bei Stegwiese, Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Bärnbach